Bohusz – herb szlachecki
 Bohusz – forma imienia Bogusław

Osoby o tym nazwisku 
 Filip Bohusz – białoruski weterynarz i polityk
 Franciszek Ksawery Bohusz – polski ksiądz, pisarz i historyk
 Hieronim Kazimierz Bohusz – horodniczy kowieński
 Ignacy Bohusz –  podwojewodzi wileński, pisarz polityczny i prawnik
 Ima Bohusz – białoruska tenisistka
 Siarhiej Bohusz – białoruski wioślarz
 Stanisław Bohusz – ukraiński piłkarz

Zobacz też 
 Marian Bohusz
 Szyszko-Bohusz